Суперкубок Польщі з футболу 2006  — 17-й розіграш турніру. Матч відбувся 22 липня 2006 року між чемпіоном Польщі клубом Легія (Варшава) та володарем кубка Польщі клубом Вісла (Плоцьк).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2006
Польща
2006 у польському спорті
Події 22 липня
Липень 2006